

Aziende 
 Bull – azienda informatica francese

Cinema 
 Bull – film bulgaro del 1965

Geografia 
 Bull Island  – isola artificiale davanti alla baia di Dublino, Irlanda
 Bull Valley – villaggio nella Contea di McHenry, Illinois
 Fort Bull – forte situato a Oneida Carry nella Contea di Oneida, New York, durante la guerra franco-indiana

Militaria 
 Bull – prototipo di veicolo trasporto truppe di tipo Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)
 Tupolev Tu-4Bull – bombardiere strategico postbellico dell'URSS
  /  – avviso scorta britannico della sotto ()
  – avviso scorta statunitense della 
  – avviso scorta statunitense della

Musica 
 Bull – singolo degli Enter Shikari del 2022
 Bull – album dei Bootsauce del 1992

Persone 
Cognomi
 Alan Bull (1987) – calciatore britannico
 Einar Bull (1942) – diplomatico norvegese
 Emma Bull (1954) – scrittrice statunitense
 Fredrik Rosing Bull (1882-1925) – ingegnere norvegese, persona chiave della Bull
 Georg Andreas Bull (1829-1917) – architetto norvegese
 Gerald Bull (1928-1990) – ingegnere canadese
 Hedley Bull (1932-1985) – politologo australiano
 Henryk Johan Bull (1844-1930) – imprenditore ed esploratore norvegese
 John Bull (1934-2008) – astronauta statunitense
 John Bull (1562-1628) – compositore fiammingo-inglese
 John Bull (1836-1929) – pistolero statunitense
 John Bull (1803-1863) – politico statunitense
 Olaf Bull (1883-1933) – poeta norvegese
 Ole Bull (1810-1880) – violinista e compositore norvegese
 Richard Bull (1924-2014) – attore statunitense
 Richard Bull (1914-1942) – ufficiale aviatore della United States Navy
 Richard Bull (1946) – politico australiano del Nuovo Galles del Sud
 Richard Bull (politico 1721) (1721-1805) – politico britannico membro del Parlamento della Gran Bretagna
 Richard S. Bull (1913-1942) – ufficiale aviatore della United States Navy
 Sandy Bull (1941-2001) – musicista statunitense
 Scott Bull (1953) – ex giocatore di football americano statunitense
 Steve Bull (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico

Pseudonimi e soprannomi
 Barry Buchanan (Bull Buchanan) (1968) – ex wrestler statunitense
 Bull Curry (Fred Thomas Koury Sr.) (1913-1985) – wrestler statunitense
 Bull Nakano (Keiko Nakano) (1968) – ex wrestler giapponese
 Bull Pain (Frank Vizi) (1984) – wrestler statunitense
 Jean Baptiste Bulliard (1752-1793) – botanico e medico francese, citato in letteratura come Bull.
 Luigi Montagna (Bull Montana) (1887-1950) – wrestler e attore italiano naturalizzato statunitense
 Edwin Vose Sumner (Bull o Bull Head) (1797-1863) – generale statunitense
 Greg Noll (Da Bull) (1937) – ex surfista statunitense
 William "Bull" Nelson (1824-1862) – ufficiale statunitense
 William Halsey ("Bull" Halsey) (1882-1959) – ammiraglio statunitense

Televisione 
 Bull – serie televisiva statunitense
 Bull – serie televisiva britannica
 Bull – serie televisiva statunitense
 Toro (Bull) – episodio della serie televisiva CSI - Scena del crimine

Altro 
 Bull. Soc. Chim. Belg. – abbreviazione ISO 4 della rivista scientifica belga Bulletin des Sociétés Chimiques Belges
 Bull-baiting –  particolare forma di tauromachia
 John Bull – personificazione nazionale del Regno di Gran Bretagna
 John Bull – locomotiva a vapore britannica usata nel New Jersey
Bull – maschio che partecipa in una situazione di triolismo

Altri progetti